Светски куп у скијашким скоковима је такмичење које се одржава сваке године од сезоне 1979/80., у организасији ФИС као кровном организацијом.

Такмичења се одржавају вечином у Европи, уз редовне посете Јапану и ретко у Северној Америци. До данас су 19 земања биле домаћини такмичења у Светском купу: Аустрија, Босна и Херцеговина (као део СФРЈ), Чешка, Финска, Француска, Италија, Јапан, Јужна Кореја, Казахстан, Канада, Норвешка, Немачка, Пољска, Русија, САД, Словачка (као део Чехословачкее), Словенија, Шведска и Швајцарска.

У такмичења нижег ранга од Светског купа спадају Континантални куп (2. ниво), ФИС куп (3. ниво) ФИС трка и Аплски куп.

 Наградни фонд 
Укупни фонд за мушка појединачна такмичења од сезоне 2014/15. износи 95.800 CHF, за женска појединачна такмичења 17.040 CHF, а за мушке екипе и мешовима такмичења 70.000 CHF (ова валута се користи зато што је ФИС седиште у Швајцарској).

 Мушкарци појединачно 

 Жене појединачно 

 Мушкарци екипно 

 Мешовите екипе 

 Систем бодовања 
У свакој сезони одржи се 25—3 такмичења, најчешће викендом. Такмичари прво скачу квалификациону серију, косе су поштеђени најбоља десеторица у укупном поретку светског купа. Првих 50 из квалификација (укључујући и најбољих 10 из Светског купа) стичу право наступа у 1. серији. У 2. серију пласира се првих 30 и у њој се скаче обрнутим редоследом, тако да првопласирани из 1. серије скаче последњи. Скакач за победу добија 100 бодова, другопласирани 80, трећепласирани 60 и редом до последњег, који осваја 1 бод.

 Појединачно 

 Мушкарци екипно 

 Мешовите екипе 

PodebljanoUkošenoLinkUklopljena datotekaReferencaNaprednoPosebni znakoviPomoć

 Ранг листе 
 Мушкарци 

 Укупне победе 

 Куп нација 

 Скијашки летови 

 Ски скокови 

*мали кристални глобус за појединачна такмичења на малим и великим скакаоницама (без ски летова).

 Жене 

 Укупно 

 Куп нација 

 Статистике 
 Мушкарци 
(Активни скакачи означени су светлоплавом бојом) Укупно 

 Ски летови 

 Појединачне победе 
До 25. 3. 2018.

 Победничка постоља 
До 25. 3. 2018.
{| cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="background:#ffffff; font-size:95%; border:grey solid 1px; border-collapse:collapse;"
|-  style="background:#ccc; text-align:center;"
!Пласман
!width="200"|
!width="62"|Постоља
|- 
|- style="background:#CFECEC"
|style="text-align: center;"|1.
| Јане Ахонен
|style="text-align: center;"|'''108
|- 
|style="text-align: center;"|2.
|  Адам Малиш
|style="text-align: center;"|92
|- style="background:#CFECEC"
|style="text-align: center;"|3.
| Грегор Шлиренцауер
|style="text-align: center;"|88
|- style="background:#CFECEC"
|style="text-align: center;"|4.
| Симон Аман
|style="text-align: center;"|80
|- 
|style="text-align: center;"|5.
|| Мати Никенен
|style="text-align: center;"|76
|- 
|style="text-align: center;"|
| Томас Моргенштерн
|style="text-align: center;"|76
|-
|style="text-align: center;"|7.
|/ Јенс Вајслог(/)
|style="text-align: center;"|73
|-
|style="text-align: center;"|8.
|Андреас Голденбергер
|style="text-align: center;"|63
|- style="background:#CFECEC"
|style="text-align: center;"|9.
| Норијаки Касај
|style="text-align: center;"|63
|- style="background:#CFECEC"
|style="text-align: center;"|10.
| Камил Стох
|style="text-align: center;"|57
|-
|style="text-align: center;"|11.
| Ернст Ветори
|style="text-align: center;"|54
|- |- style="background:#CFECEC"
|style="text-align: center;"|12.
| Северин Фројнд
|style="text-align: center;"|53
|- style="background:#CFECEC"
|style="text-align: center;" rowspan=2|13.
| Петер Превц
|style="text-align: center;"|52
|-
| Мартин Шмит
|style="text-align: center;"|52
|-
|style="text-align: center;"|15.
| Андреас Фелдер
|style="text-align: center;"|51
|-
|style="text-align: center;"|16.
| Андреас Винделцл
|style="text-align: center;"|49
|- style="background:#CFECEC"
|style="text-align: center;"|17.
| Штефан Крафт
|style="text-align: center;"|44
|-
|style="text-align: center;"|18.
| Ари-Пека Никола
|style="text-align: center;"|42
|-
|style="text-align: center;"|19.
| Свен Ханенвалд
|style="text-align: center;"|40
|}

 Жене 
 Појединачне победе 
До 20. 1. 2017.

 Постоља 
До 20. 1. 2017.

 Екипна такмичења 
 Мушкарци 
Стање на крају сезоне 2015/16.

 Мешовито 
Stanje na kraju sezone 2015/2016.

 Статистике: Ски летови 

 Победе 
Do 20. 3. 2016.

 Постоља 
Do 20. 3. 2016.

 Пласмани у топ 10 
Do 20. 3. 2016.

 Рекорди 
Укључена су сва такмичења пре Светског купа, Олимпијске игре, светска првенства и Светски куп (подаци до 20. 3. 2016).

 Двоструке победе 
 Мушкарци 

 Жене 

 Остале статискике и рекорди 

 Највише пласмана међу првих 5 
Стање на крају сезоне 2015/16.

 Највише пласмана међу првих 10 
Стање на кају сезоне 2015/16.

 Највише пласмана међу првих 30. 
Стање на крају сезоне 2015/16.

 Највише наступа у Светском купу 
Стање на крају сезоне 2015/16.
Узетесу у обзир и дисквалификације. Нису укључени наступи у квалификацијама у којима скакач није прошао у такмичење.

 Најстарији победник у Светском купу 
Стаер на крају сезоне 2015/16.

 Најмлађи победник у Светском купу 
Стаер на крају сезоне 2015/16.

 Најстарији скакач на постољу 
Do 20. 3. 2016.
Укључени само скакачи од 30 година.

 Најмлађи скакач на постољу 
Do 20. 3. 2016.
Укључени само скакачи млађи од 18 година. 

}

 Највећи размак између прве и последње победе у каријери 
стање на крахју сезоне 2015/16.Узети су у обзир скакачи с најмање 10 година интервала између прве и последње победе''

Највише победа у сезони

Највише победничких постоља у сезони

Највише узастопних победа у сезони

Референце 

Скијашки скокови